Йозеф Эртль (; 7 марта 1925, Обершлайсхайм — 16 ноября 2000, Мурнау-ам-Штаффельзее) — немецкий политик, член СвДП. Федеральный министр продовольствия, сельского и лесного хозяйства ФРГ в 1969—1983 годах.

Биография 
Эртль родился в семье крестьянина, вырос в Обершлайсхайме под Мюнхеном. Получив аттестат зрелости в 1943 году, вступил в НСДАП и был призван на фронт, где пилотировал пикирующий бомбардировщик. По окончании войны получил сельскохозяйственное образование и затем изучал сельское хозяйство во Фрайзинге, получил диплом. Поступил на государственную службу в Баварии и в 1952—1959 годах работал в баварском государственном министерстве продовольствия, сельского и лесного хозяйства. В 1952 году Эртль вступил в Свободной демократическую партию Германии. В 1959—1961 годах в звании старшего советника по вопросам сельского хозяйства руководил управлением сельского хозяйства в Мисбахе.

В 1961—1987 годах Эртль являлся депутатом бундестага ФРГ. В 1968—1969 годах занимал должность заместителя председателя фракции СвДП. В 1971 году Йозеф Эртль сменил Дитриха Банера на посту председателя баварского отделения СвДП и оставался на этом посту до 1983 года.

После выборов в бундестаг 1969 года 22 октября Йозеф Эртль был назначен федеральным министром продовольствия, сельского и лесного хозяйства ФРГ в правительстве Вилли Брандта. Эту должность Эртль также занимал в правительстве Гельмута Шмидта. После развала социал-либеральной коалиции 17 сентября 1982 года Эртль ушёл в отставку вместе с другими министрами — членами СвДП. После избрания федеральным канцлером Гельмута Коля Эртль вновь вошёл в правительство ФРГ в ранге федерального министра продовольствия, сельского и лесного хозяйства 4 октября 1982 года. После неудачных для свободных демократов досрочных выборов в бундестаг 1983 года в результате переговоров о формировании коалиции за СвДП сохранилось только три министерских портфеля. Министром сельского хозяйства должен был стать член ХСС, и 29 марта 1983 года Эртль вышел в отставку.

В 1953 году Йозеф Эртль женился на Пауле Никлас, дочери своего предшественника на посту федерального министра сельского хозяйства Вильгельма Никласа. В пасхальный понедельник 1993 года в результате нападения быка в семейном поместье Эртль получил тяжёлые повреждения и с этого времени передвигался на инвалидном кресле. Спустя семь лет 10 ноября 2000 года в том же поместье в Ротте с Йозефом Эртлем произошёл ещё один несчастный случай, в результате которого он получил не совместимые с жизнью обширные ожоги. Похоронен на нагорном кладбище в Бад-Висзе.

Примечания

Ссылки 
 Der Spiegel: Некролог 

Министры сельского хозяйства Германии
Первый кабинет Вилли Брандта
Первый кабинет Гельмута Шмидта
Второй кабинет Гельмута Шмидта
Третий кабинет Гельмута Шмидта
Первый кабинет Гельмута Коля
Члены бундестага Германии от Баварии
Участники Второй мировой войны
Умершие от ожогов